Heidi Lenhart — atriz estadunidense
 Julius Lenhart — ginasta pelos Estados Unidos e Áustria